Турецкое государственное кладбище () — национальное и военное кладбище в Анкаре, Турция, на котором находятся могилы президентов Турции и высокопоставленных соратников Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Республики Турции.

История 
Кладбище было основано по акту от 10 ноября 1981 года.

Было открыто 30 августа 1988 года государственными похоронами тел двух президентов, Джемаль Гюрсель и Сунай Джевдета и 61 командиров Освободительной войны. На церемонии открытия присутствовали президент Кенан Эврен, премьер-министр Тургут Озал, лидеры политических партий, представленных в парламенте, Эрдал Иненю и Сулейман Демирель.

Кладбище находится в ведении Министерства обороны страны.

См. также 
 :Категория:Похороненные на турецком государственном кладбище

Ссылки 
 Турецкое государственное кладбище на Find a Grave

Кладбища по алфавиту
Национальные кладбища
Анкара (ил)
Кладбища Анкары